

Patronyme 

 Maurice Ransford (1896-1968), directeur artistique de cinéma américain.
 Thomas Ransford (1958-), mathématicien anglais naturalisé canadien.
 Vernon Ransford (1885-1958), joueur de cricket international australien.

Prénom